Варвара Евгеньевна Красева (наст. фамилия Малышева;  — 18 июня 1975) — русская советская актриса театра, народная артистка РСФСР.

Биография 
Варвара Евгеньевна Красева (наст. фамилия Малышева) родилась а. Творческую деятельность начала в 1924 году в Калуге как эстрадная актриса. В 1920-е годы работала в театрах Тулы, Омска, Баку, Москвы, Майкопа. 

В 1939—1967 годы играла в Куйбышевском театре драмы.

Умерла 18 июня 1975 года, похоронена на Городском кладбище Самары.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (23.11.1957).
 Народная артистка РСФСР (18.12.1965).

Работы в театре 
 «Овод» Э. Л. Войнич — Джемма
 «Гроза» А. Н. Островский — Варвара
 «На дне» М. Горький — Василиса
 «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского — Комиссар
 «Ричард III» У. Шекспир — Королева Маргарита
 «Последние» М. Горький — Софья
 «Кремлёвские куранты» — Забелина
 «Семья» И. Попов — Мария Александровна Ульянова
 «Дело Артамоновых» М. Горький — Ульяна Баймакова
 «Егор Булычов и другие» — Меланья
 «Тайфун» Цао Юй — Лу-Шипин
 «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки — старая хозяйка Нискавуори
 «Перед ужином» Розова — Анна Ивановна
 «В поисках радости» Розова — Савина
 «Мать» М. Горький — Пелагея Ниловна
 «Любовь Яровая» К. Тренёв — Марья
 «Опасный поворот» Дж. Пристли — Олуэн
 «Восемь любящих женщин» Р. Тома — женщина
 «Поручик Лермонтов» К. Паустовский — Мария Николаевна
 «Последние» М. Горький — госпожа Соколова
 «Волки и овцы» А. Островский — ''Мурзавецкая

Литература 
 Финк Л., В гриме и без грима, Куйбышев, 1965, с. 178 - 197; "Театр. жизнь", 1963, № 9, с. 14; 1964, № 4, с. 11 - 12; "Театр", 1964, № 3, с. 105.
 Театральная энциклопедия. Том 6/Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1967. - 1136 стб. с илл., 8 л. илл.
 Историко-культурная энциклопедия Самарского края: Персоналии. Е-Л / отв. ред.-сост. С.М. Лейбград; ред.-сост. Н.Д. Курдина, И.В. Шелехова.- Самара, 1994.- С. 296.

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького